|-
| 106401 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106402 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106403 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106404 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106405 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106406 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106407 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106408 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106409 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106410 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106411 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106412 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106413 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106414 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106415 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106416 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106417 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106418 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106419 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106420 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106421 - || || 1 de novembre, 2000 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 106422 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106423 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106424 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106425 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106426 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106427 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106428 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106429 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106430 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106431 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106432 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106433 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106434 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106435 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106436 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106437 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106438 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106439 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106440 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106441 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106442 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106443 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106444 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106445 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106446 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106447 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106448 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106449 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106450 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106451 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106452 - || || 6 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106453 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106454 - || || 1 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106455 - || || 9 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106456 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106457 - || 2000 WC || 16 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106458 - || || 17 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106459 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106460 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106461 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106462 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106463 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106464 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106465 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106466 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106467 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106468 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106469 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106470 - || || 21 de novembre, 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 106471 - || || 24 de novembre, 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 106472 - || || 22 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106473 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106474 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106475 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106476 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106477 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106478 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106479 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106480 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106481 - || || 25 de novembre, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 106482 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106483 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106484 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106485 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106486 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106487 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106488 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106489 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106490 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106491 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106492 - || || 23 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106493 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106494 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106495 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106496 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106497 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106498 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106499 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106500 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
6